Семафор је појам са више значења:
 Семафор (саобраћај), светлосни саобраћајни знак;
 Семафор (рачунарство), концепт у рачунарству;
 Семафор (сигнализација), начин слања порука на даљину.